Freedroid steht für:

 FreedroidRPG, ein Open-Source-Computer-Rollenspiel
 FreedroidClassic, einen Open-Source-Klon des Spiels Paradroid